Schmidtsdorf ist ein Familien- und ein Ortsname:

Familienname:
 Bruno Schmidtsdorf (1908–1938), deutscher Schauspieler und Mitglied der Kolonne Links
Ortsname:
 Schmidtsdorf, bis 1938 Schimonken, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Szymonka, Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schmidtsdorf, Kreis Waldenburg, Schlesien, seit 1945: Kowalowa (Mieroszów), Dorf im Powiat Walbrzyski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Schmidtdorf
 Schmidsdorf
 Schmieddorf
 Schmidtstedt